Crapatalus är ett släkte av fiskar. Crapatalus ingår i familjen Leptoscopidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Crapatalus